Die NHL-Saison 1981/82 war die 65. Spielzeit in der National Hockey League. 21 Teams spielten jeweils 80 Spiele. Den Stanley Cup gewannen die New York Islanders nach einem 4:0-Erfolg in der Finalserie gegen die Vancouver Canucks. Neue Saison, neue Rekorde von Wayne Gretzky. Mit 212 Punkten schaffte er als erster und einziger Spieler die 200-Punkte-Marke und sollte diese Marke selbst noch dreimal übertreffen. In der Vorsaison bewunderte man noch Mike Bossy, der als zweiter Spieler nach Maurice Richard in der NHL-Geschichte in 50 Spielen auch 50 Tore erzielte. Gretzky traf bereits in seinem 39. Spiel zum 50. Mal. Seine 92 Tore wurden bis heute nicht mehr erreicht. Die Oilers erzielten in dieser Saison 417 Treffer. Außer den Oilers, die auch in den folgenden vier Jahren die 400er-Marke überbieten sollten, hatte kein anderes Team jemals wieder 400 Tore geschossen. In den Playoffs wurde in dieser Saison erstmals nach Divisions getrennt gespielt und die beiden Divisionsieger trafen dann im Finale aufeinander.

Reguläre Saison

Abschlusstabellen 
Abkürzungen: W = Siege, L = Niederlagen, T = Unentschieden, GF= Erzielte Tore, GA = Gegentore, Pts = Punkte

Wales Conference

Campbell Conference

Beste Scorer 
Abkürzungen: GP = Spiele, G = Tore, A = Assists, Pts = Punkte

Stanley-Cup-Playoffs

NHL-Auszeichnungen

Siehe auch 
 NHL Entry Draft 1981

Weblinks 
 
 NHL 1981/82 bei hockeydb.com

Eishockeysaison 1981/82
1981/82